Hürfeld steht für:
 Hürfeld (Sugenheim), Dorf des Marktes Sugenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Personen:
 Bernhard Hürfeld (1891–1966), katholischer Priester, Erzieher und Lehrer

Siehe auch
 Hörfeld